Esencja (chemia) – stężony roztwór jednego lub więcej związków chemicznych
Esencja = istota – pojęcie filozoficzne
 Esencja – komiks z serii Przebiegłe dochodzenie Ottona i Watsona